I Believe in Father Christmas (in inglese Credo in Babbo Natale), brano musicale scritto nel 1974 da Greg Lake (musica) e Peter Sinfield (testo), può riferirsi a:

Singoli 
I Believe in Father Christmas – singolo di Greg Lake del 1975
I Believe in Father Christmas – singolo degli U2 del 2021
I Believe in Father Christmas – singolo di Annie Barbazza del 2022

EP

Emerson, Lake & Palmer 
I Believe in Father Christmas – EP degli Emerson, Lake & Palmer del 1993
I Believe in Father Christmas – EP degli Emerson, Lake & Palmer del 1995

U2 
I Believe in Father Christmas – EP degli U2 del 2021

Greg Lake 
I Believe in Father Christmas – EP di Greg Lake del 2022

Pagine correlate 
I Believe
Father Christmas (disambigua)